Greter ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Philipp Greter (um 1600), deutscher Maler
 Theresia Greter-Lustenberger (* 1941), Schweizer Künstlerin